ZDHHC9 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 364 амінокислот, а молекулярна маса — 40 916.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, ацилтрансфераз. 
Локалізований у мембрані, ендоплазматичному ретикулумі, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Трансферази